est un genre éteint de dinosaures Titanosauriformes Somphospondyli de la formation d'Yixian du Crétacé inférieur (Barremien) en Chine. Le genre contient une seule espèce, . L'holotype de Ruixinia est un squelette articulé partiel avec la série la plus complète de vertèbres caudales connue de tous les Titanosauriformes asiatiques.

Découverte et dénomination 
Le spécimen holotype de Ruixinia, ELDM EL-J009, a été découvert dans des sédiments de la formation Yixian à Beipiao, dans la province de Liaoning, au nord-est de la Chine. Cette localité est datée de l'âge Barremien de la période du Crétacé précoce. Le matériel fossile consiste en un squelette articulé partiel comprenant des vertèbres cervicales, dorsales et sacrées, des vertèbres caudales et les chevrons associés, des côtes dorsales, ainsi qu'un ilium, un pubis, un fémur, un tibia, un astragale, un métatarse V et une éventuelle phalange pédieuse gauches. Au moment de sa description, le matériel fossile était encore partiellement intégré dans la matrice, et seul le côté gauche des os était préparé.

En 2022, Ruixinia zhangi a été décrit comme un nouveau genre et une nouvelle espèce de dinosaures Titanosauriformes par  . L'épithète spécifique honore Ruixin Zhang, un collaborateur du Musée des dinosaures d'Erlianhaote.

Description 
Ruixinia était un sauropode de taille moyenne, avec une longueur estimée à environ .

Le cou de Ruixinia mesurait plus de 4 mètres de long et était composé d'au moins quinze vertèbres cervicales. Un tel nombre de vertèbres cervicales est similaire à celui de Dongbeititan, Euhelopus et Mamenchisaurus.

La queue de Ruixinia contenait au moins 52 vertèbres. Les dernières vertèbres étaient soudées ensemble, un trait inhabituel chez les sauropodes, que l'on ne connaît que chez certains sauropodes asiatiques du Jurassique, comme Shunosaurus et Mamenchisaurus. Cependant, la structure des vertèbres fusionnées diffère entre les trois taxons. Chez Ruixinia, les vertèbres soudées forment une structure en forme de tige.

Les chevrons sont distinctifs, particulièrement celui de la vingtième vertèbre caudale, qui a une forme pentagonale.

Classification 
Mo  (2022) ont trouvé que Ruixinia était un titanosaure basal, placé comme taxon frère d'un clade contenant Daxiatitan et Xianshanosaurus. Cependant, Daxiatitan et Xianshanosaurus ont également été suggérés comme ayant des affinités avec les Mamenchisauridae, et Mo  ont noté plusieurs similarités entre Ruixinia et Mamenchisaurus. Ruixinia ne s'est pas avéré être étroitement lié à l'un de ses contemporains, Dongbeititan ou Liaoningotitan. Le cladogramme ci-dessous montre les résultats des analyses phylogénétiques de Mo  (2022) :

Paléoécologie 
Ruixinia est un membre du Biote de Jehol. Deux autres genres de Sauropoda, Dongbeititan et Liaoningotitan, sont également connus du Biote de Jehol.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Sauropoda
Taxon fossile décrit en 2022
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Paléontologie en Chine